Glaucus kan syfta på:

 Glaucus (uggla) – inom grekisk och romersk mytologi Athenas/Minervas symboliska uggla
 Glaucus Marinus – en havsgud i den grekiska mytologin
 Kvarteret Glaucus – ett kvarter vid Skeppsbron, i Gamla stan i centrala Stockholm
 Glaucus 5 – en fastighet i kvarteret Glaucus i Gamla stan i centrala Stockholm

Se även
 Glaucos (soldat) – en mytisk person som förekommer i Illiaden